Дистанция:
 Дистанция — расстояние или промежуток между двумя объектами
  — хозяйственная единица, входящая в отделение железной дороги.
 Дистанция — в спорте расстояние от старта до финиша, от стрелка до мишени и тому подобное.
 Дистанция — в военном строе расстояние между элементами строя в глубину.
 Дистанция — административная единица в Российской империи в XIX веке.
 Дистанция — отчуждённость между людьми.
 Дистанция — дисциплина в спортивном горном туризме.